Bonini è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Bonin, Bonina, Bonino.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente settentrionale, è presente prevalentemente in Lombardia, Emilia, Toscana e Lazio.

Potrebbe derivare da Bonino, variante del nome Bono, o da bon, vocabolo friulano.

In Italia conta circa 2591 presenze.

La variante Bonino è tipicamente piemontese; Bonin è veneto e triestino.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani